Jardim Boa Vista ,   bairro localizado na Raposo Tavares (distrito), na região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo. O acesso ao bairro é feito pelo km 17 da Raposo Tavares.

Infra-estrutura

Saúde
Na área da saúde o bairro oferece um posto de saúde, UBS Jd. Boa Vista que atende os habitantes do bairro.

Educação 
Creche Municipal Roberto Arantes Lanhos

Escola Municipal de Ensino Infantil Deputado Gilberto Chaves

Escola Municipal de Ensino Fundamental Solano Trindade

Escola Estadual Professor Oswaldo Walder

Colégio Waldorf Micael

Bairros de Raposo Tavares